Sanyo puede referirse a:

 Sanyo Gutiérrez, jugador profesional de pádel argentino;
 Sanyo Electric, Co. Ltd., compañía electrónica japonesa.